Такмичење у трчању на 100 метара у мушкој конкуренцији на 11. Европском првенству у атлетици за млађе сениоре 2017. у Бидгошћу одржано је 13. и 14. јула 2017. на стадиону Жђислав Кшишковјак.

Титулу освојену у Талину 2015, није бранио Ђовани Галбијери из Италије јер је прешао у сениоре.

Земље учеснице 
Учествовало је 41 такмичар из 24 земље.

  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (3)
  (2)
  (2)
  (1)
  (3)
  (3)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (3)

Освајачи медаља

Квалификациона норма 
Требало је да квалификациону норму такмичари остваре у периоду од 1. јануара 2016. до 4. јула 2017. године.

Сатница

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2017. години 
Десет најбољих атлетичара у трци на 100 метара 2017. године до почетка првенства (12. јул 2017), имали су следећи пласман на европској ранг листи. (

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП.

Резултати

Квалификације 

Квалификације су одржане 13. јула 2017. године. Такмичари су били подељени у 6 групе. У полуфинале су се пласирала прва 3 из сваке групе (КВ) и 6 на основу резултата (кв).,,
Почетак такмичења: група 1 у 11:10, група 2 у 11:17, група 3 у 11:24, група 4 у 11:31, група 5 у 11:38, група 6 у 11:45.
Ветар: група 1: +0,9 м/с, група 2: +1,2 м/с, група 3: +0,5 м/с, група 4: +1,0 м/с, група 5: +1,5 м/с, група 6: +1,0 м/с

Полуфинале 
Полуфинале се одржало 13. јула 2017. године. У полуфиналу су учествовала 24 такмичара, подељена у 3 групе. У финале су се пласирали по 2 првопласирана из група (КВ) и 2 на основу постигнутог резултата (кв).,,
Почетак такмичења: група 1 у 19:40, група 2 у 19:48, група 3 у 19:56.
Ветар: група 1: +1,6 м/с, група 2: +0,8 м/с, група 3: +1,5 м/с.

Финале 
Финале је одржано 14. јула 2017. године у 16:30.,

Ветар: 0,0 м/с

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати 2017. (стране 11 - 16)

Европско првенство у атлетици за млађе сениоре 2017.
Трка на 100 метара на Европском првенству у атлетици за млађе сениоре